Динара Жанабаевна Сатжан (род. 21 сентября 1982, пос. Жана-Арка, Карагандинская обл.) — казахстанская журналистка, телеведущая, предпринимательница, fashion-продюсер, владелица сети казахстанских мультибрендовых магазинов, а также бренда «Dinara Satzhan», блогер. Широкую известность получила будучи ведущей новостей на телеканале «Хабар». Победительница конкурса «Миссис Казахстан-2008», автор и ведущая программ «Статус QUO»  и «Sky Студия»  на телеканале «Астана». В 2017 году будучи советником Председателя Правления ТРК «Казахстан» занималась ребрендингом Национального телеканала «Qazaqstan».

С 2019 года является членом Общественного совета г. Астана, а также партнером проекта «Kazakhstan Fashion Week» в Астане.
Автор и ведущая YouTube-проекта «#НЕМИШЛЕН с Динарой Сатжан»  .

Биография

Родители 
Мама — Акмарал Токанова и папа — Жанабай Сатжан. В семье трое детей: Динара, Раджив и Рауан.

Детство и юность 
Детство Динары прошло в поселке Жана-Арка до начала 1990-х.
Родители всегда давали свободу и поддерживали её начинания. В 18 лет папа купил Динаре первый автомобиль за выход собственной телевизионной программы «Music Station».
Динара всегда была ответственным ребёнком. В семь лет её отправляли за продуктами и давали карманные деньги. Динара их экономила и собирала, а позже из накопленных средств делала родителям подарки. В двенадцатилетнем возрасте девочка присматривала за младшими братьями.
Глядя, как дочка играет во дворе, родители заметили её организаторские способности и тягу к коммуникации. Динара легко собирала детей для совместных игр, проводила импровизированные концерты. Дома Динара проводила конкурсы, говорила тосты за распитием чая, никогда не стеснялась публики и сцены.
Динара училась в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби (КазНУ).

Первая известность 
На первом курсе стала работать на телерадиокомпании «Шахар». Там она вела музыкальную передачу Music Station.

Карьера

Карьера в журналистике и на телевидении 
В 2003 году Динара начала работать репортем и ведущей новостей на канале «Южная столица».
В 2006 году Динара по приглашению телеканала «Астана» переехала в столицу и проработала в новостной передаче этого канала до 2008 года. В тот же год она стала победительницей национального конкурса «Миссис Казахстан-2008».
В конце 2008 года Динара перешла на ту же должность на ТРК «Хабар», где вела новости до 2012 года.
В 2012 году Динара Сатжан запустила проект «Статус-QUO», где интервьюировала звезд политики, бизнеса, спорта. Программа была очень рейтинговая. Через два года в 2014 году она запустила проект «Sky-студия», соведущей которого стала Баян Максаткызы.
С 2012 года Динара неизменный ведущий проекта «Мисс Казахстан».
В 2011 году Динара записала песню «Закаты и Рассветы» и сняла клип на острове Шри-Ланка .
Динара Сатжан спела дуэтом с певцом Иваном Бреусовым в проекте «Екi жулдыз».
В 2012 г. Опубликовала на yvision пост с запуском первого выпуска программы «Status QUO» с Ермухаметом Ертысбаевым.

Карьера модельера 
В 2017 году фэшн-продюсер решилась открыть свою линию одежды. Вместе с креативным директором, выпускником лондонского Сент-Мартин Бауыржаном Сагиевым они представили свою первую коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Коллекция была посвящена 95-летию со дня рождения великой казахской певицы Розы Баглановой. Всего за год марка одежды «Dinara Satzhan» стала узнаваемой среди молодых современных девушек Казахстана. Бренд был также представлен в Париже и на Kazakhstan Fashion Week в Алматы.

Бизнес 
С 2010 года по настоящее время Динара является владельцем шоу-румов казахстанских дизайнеров.
В начале 2015 года Динара открыла обучающий центр «Beauty room D.Satzhan», где можно было пройти курсы парикмахерского искусства, визажа, маникюра и массажа. Некоторый период времени пробовала издавать свои журнал и газету.
Владелица магазинов «Aida KaumeNOVA», «Red Carpet» и «Dinara Satzhan Fashion Group».
Совладелица отеля «Монако» в городе Астана.

Средний заработок Динары Сатжан составляет около 200 тысяч долларов в год.

Текущие проекты 
 Бренд одежды Dinara Satzhan
 Мультирендовый магазин одежды
 Апарт-отель «Monaco»
 Онлайн-курсы на «Личный бренд. Метод Динары Сатжан» и «Fashion-курс Динары Сатжан»
 YouTube-проект «#НЕМИШЛЕН с Динарой Сатжан»

Популярность в Интернете 
 Страница Instagram — 1,6 миллион подписчиков.
 Аккаунт Facebook — 21 тысяч подписчиков.
 Канал на YouTube — 116 тысяч подписчиков.

Семья 
У Динары двое детей, старший сын Даниал и дочь Диана.

Работа на телевидении

Примечания

Ссылки 
 Today.kz: Мы должны сами сделать трендом одежду казахстанских дизайнеров — Динара Сатжан
 Forbes.kz: Динара Сәтжан: Fashion-бизнес және Мade in KZ әлемдік брендке айналуы тиіс
 Бизнес-интервью Vintage.kz: #БИЗНЕС. ДИНАРА САТЖАН
 Harpersbazaar.kz: Динара Сатжан — о вещах-талисманах и модных тенденциях

Телеведущие Казахстана
Мисс Казахстан
Журналисты Казахстана
Персоналии по алфавиту